Night and Day, Joe Jackson albuma
Night and Day, Willie Nelson albuma
Night and Day, Cole Porter dala
Night and Day, Graham Greene által szerkesztett újság
Éjjel-nappal (Night and Day), 1946-os életrajzi film Cole Porterről